Села:
 Микитичі — Волинська область, Володимирський район
 Микитичі — Рівненська область, Дубенський район